Merad :

Toponyme 

 Beni Merad, commune de la wilaya de Blida en Algérie.
 Merad, une commune de la wilaya de Tipaza en Algérie.

Patronyme 

 Brahim Merad, wali algérien.
 Emmanuelle Cosso-Merad, actrice et écrivaine française.
 Kad Merad, comédien, humoriste et réalisateur franco-algérien.

Patronyme algérien